AZL steht für:
 Arizona League, US-amerikanische Minor League Baseball
 Entwicklungsgeneration des Citroën 2CV (1957)

Abkürzung